Zdroisko – wieś w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Kłodawa
 Zdroisko – osada leśna w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Kłodawa